Puchar Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2015 odbył się w dniach 8-23 września 2015 w Japonii. Turniej był pierwszą okazją do zakwalifikowania się do Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016. Na turnieju olimpijskim w Rio zagrają dwie najlepsze reprezentacje rozgrywek: Stanów Zjednoczonych i Włoch.

Składy drużyn

Kwalifikacje

Hale Sportowe

Rozgrywki

Terminarz i wyniki 
 Wszystkie godziny według Czasu japońskiego (UTC+09:00)

1. runda

Grupa A 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Grupa B 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

2. runda

Grupa A 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Grupa B 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

3. runda

Grupa A 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Grupa B 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Zobacz też 
 Puchar Świata w piłce siatkowej
 Puchar Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 2015

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona

Puchar Świata w piłce siatkowej
2015 w piłce siatkowej
Piłka siatkowa w Japonii
2015 w Japonii